

Персоналії 
 Феліпе Лаутаро — політичний (лонко) та військовий діяч (токі) племен мапуче під час першої стадії Арауканської війни проти іспанців.
 Лаутаро Акоста — аргентинський футболіст.
 Лаутаро Джанетті — аргентинський футболіст.
 Лаутаро Форміка — аргентинський футболіст.

Топоніми 
 Лаутаро — місто в Чилі, провінція Арауканія.
 Лаутаро — стратовулкан Андійського вулканічного поясу у Чилі.

Інше 
 2976 Лаутаро — астероїд головного поясу.